Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Indianapolis 1973, facente parte del Virginia Slims Circuit 1973, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Rosie Casals 5-7, 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Margaret Court (semifinali)
 Kerry Melville (quarti di finale)

 Assente
 Billie Jean King (Campionessa)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Indianapolis 1973